«?», Знак питання — розділовий знак, що позначає питальну інтонацію в пропозиціях. Як багатозначний термін має таке значення:

 «?» — міні-альбом лос-анджелеського гурта Modwheelmood
 «?» — серія другого сезону американського телесеріалу «Загублені»